Cette page contient les pages d'homonymie de E11, E011 et E-11.

Cinéma 
 E-11, dans Star Wars, le blaster utilisé par les troupes impériales (épisode IV, V, VI et Rogue One: A Star Wars Story).

Domaine militaire 
 HMS E11, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Diabète sucré non insulino-dépendant, d'après la Classification internationale des maladies.

Sport 
 Sentier européen de grande randonnée E11, un sentier de grande randonnée européen.

Transports 
Routes
  Autoroute émiratie E 11 ;
  Route européenne 11, en France ;
  Route européenne 011, traversant le Kazakhstan et le Kirghizistan.

Tramway
  Ligne E11 du tramway de Bâle, en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres